Хилдрет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хилдрет, Ричард (1807—1865) — американский писатель, историк и журналист.
Хилдрет, Уилл (1896—1979) — индийский легкоатлет.
 Хилдрет, Хорас Огастес (1902—1988) — американский политик-республиканец, 59-й губернатор штата Мэн.